Węgierska Formuła 2000 Sezon 2005 – czternasty sezon Węgierskiej Formuły 2000.

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Przypisy 

2005 w sportach motorowych
2005